Суперкубок Испании по футболу 2014 года — 31-й розыгрыш Суперкубка Испании, в котором встретились чемпион страны сезона 2013/14 «Атлетико Мадрид» и обладатель Кубка «Реал Мадрид». Встречи состоялись в августе 2014 года.

Отчёт о матчах

Первый матч

Второй матч

Примечания

Ссылки 

Суперкубок Испании по футболу
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Футбол в Европе в 2014 году
Август 2014 года
События 19 августа
События 22 августа
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 2014 году